Бишкинь () — название географических объектов на Украине:

Населённый пункт 
 Бишкинь — село в Лебединском районе Сумской области.

Реки 
 Бишкинь — река в Сумской области, приток реки Сула.
 Бишконь — река в Луганской области, приток Деркула.